Martna se poate referi la:

Diviziuni administrative
 Martna, comună (vald) în Județul Lääne, Estonia

Localități
 Martna, sat în comuna Martna, reședința comunei.